pobla, nucli de població fundat en virtut d'una carta de poblament que concedia certs privilegis
 Toponímia:
 La Pobla d'Arenós, a la comarca de l'Alt Millars
 La Pobla de Benifassà, al Baix Maestrat
 La Pobla de Carivenys, a la Conca de Barberà
 La Pobla del Castre, a la comarca de Ribagorça, Aragó
 La Pobla de Cérvoles, a les Garrigues
 La Pobla de Claramunt, a la comarca de l'Anoia
 La Pobla de Farnals, a la comarca de l'Horta Nord
 La Pobla de Ferran, a la Conca de Barberà
 La Pobla de Lillet, al Berguedà
 La Pobla de Mafumet, al Tarragonès
 La Pobla de Massaluca, a la Terra Alta
 La Pobla de Montornès, al Tarragonès
 La Pobla de Sant Miquel, al Racó d'Ademús
 La Pobla de Segur, al Pallars Jussà 
 La Pobla de Vallbona, al Camp de Túria
 La Pobla de Valverde, a la comarca de Gúdar-Javalambre, Aragó
 La Pobla del Duc, a la Vall d'Albaida
 La Pobla Llarga, a la Ribera Alta
 La Pobla Tornesa, a la Plana Alta
 La Pobla d'Uialfàs o sa Pobla, a Mallorca